Dassault est le nom d'une famille française fondée par Marcel Dassault, créateur d'un groupe aéronautique et de différentes autres sociétés portant son nom. La famille Bloch a pris le nom de Dassault après la guerre, dérivé de Chardasso, un des pseudonymes utilisés par son frère, le général Darius Paul Bloch, dans la Résistance. Le nom reprend le « d'assaut » de char d'assaut, ce que voulait suggérer le pseudonyme, mais avec la graphie « assault ».

Entreprises 
 Groupe Dassault, société holding appartenant à la famille Dassault
 Dassault Aviation (1929), aéronautique
 Dassault Systèmes (1981), logiciel
 Château Dassault (1955), vins
 Dassault Falcon Jet (1963), aéronautique
 Dassault Falcon Service (1967), aéronautique
 Immobilière Dassault (1999), immobilier
 Dassault Procurement Service (1995), aéronautique
 Électronique Marcel Dassault, rebaptisée Électronique Serge Dassault, puis Dassault Électronique

Famille Dassault

Toponymie 
Plusieurs communes ont donné le nom de Marcel Dassault à une de leur voie, citons parmi d'autres :
 Rond-point des Champs-Élysées-Marcel-Dassault, à Paris.
 Quai Marcel-Dassault, à Saint-Cloud et Suresnes ;
 Rue Marcel-Dassault, à Boulogne-Billancourt, Vélizy-Villacoublay, Saint-Cyr-l'École , Bondy.
 Avenue Marcel-Dassault, à Toulouse.

Notes et références